Павел Недвед  () — колишній чеський футболіст, півзахисник.
 Петр Недвед  () — чеський хокеїст.
 Ярослав Недвед () — чехословацький та чеський хокеїст.

Чеські прізвища